Константин (Костадин, Костандия) Попгеоргиев е български революционер, просветен деец и участник в Разловското и в Кресненско-Разложкото въстание.

Биография 

Константин Попгеоргиев е роден около 1840 година в Берово, Малешевско в свещеническо семейство. Брат е на Димитър Попгеоргиев. От 1861 година е учител в местното килийно училище. Участва активно в църковно-националната борба в Малешевско. В края на 1873 година при ликвидирането на българската църковна община в Берово от турските власти и патриаршисткото духовенство, е сред влиятелните българи, арестувани и хвърлени в затвора в Солун.

Освободен от затвора активно се включва в революционните групи в Солун при подготовката в 1876 година на Разловското въстание. След разгрома му е в четата на брат си, която действа през Руско-турската война (1877 – 1878).

След войната Попгеоргиев действа с чета в Горноджумайско. По време на Кресненско-Разложкото въстание в 1878 - 1879 година е член на местното революционно ръководство. По негов почин е доставено жито за нуждите на въстаниците.

Деец е на Македонската организация и през 1897 година е делегат от Кюстендилското дружество на Четвъртия македонски конгрес.

Бележки 

Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОК
Родени в Берово